Julián Sánchez Pimienta (1980) spanyol országútikerékpár-versenyző
 Julián Sánchez Carballo (1980) spanyol zenész
 Julián Sánchez Gallegos (1988) mexikói műugró, olimpikon